Mitre Peak peut désigner :
 le pic Mitre, un sommet du Pakistan ;
 le Mitre Peak, un sommet de Nouvelle-Zélande.